

Уральська сільська рада — сільське поселення, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Уральська сільська рада — сільське поселення, Кугарчинський район, Башкортостан
 Уральська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Оренбурзька область
 Уральська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан